Clottey ist der Name von:

 Emmanuel Clottey (* 1987), ghanaischer Fußballspieler
 Genevieve Clottey (* 1969), ghanaische Fußballspielerin
 Joshua Clottey (* 1977), ghanaischer Boxer